

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou acronyme ANA peut signifier :
 accouchement non assisté, un accouchement, principalement à domicile, mené par la parturiente seule, sans personnel médical ;
 Administration de la navigation aérienne ;
 Aeroportos e Navegação Aérea - Aeroportos de Portugal ;
 Agence nationale des autoroutes algériennes ;
 , un  auto-anticorps se liant au contenu du noyau cellulaire ;
 Armée nationale afghane ;
 Athens News Agency, une agence de presse grecque ;
 Athlète neutre autorisé (), comme explicité dans la section suivante ;
 le code de trois lettres interne à la société ferroviaire Amtrak de la Gare d'Anaheim, aux États-Unis.

Code 
Le code ANA peut faire référence :
 à l' ;
 l' ;
 un code spécial créé par l'IAAF (un code pour un « pseudo-pays »), désignant le groupe des Athlètes neutres autorisés (), pour permettre aux athlètes de la Fédération russe d'athlétisme suspendue, donc sans affiliation nationale, de pouvoir participer aux compétitions internationales à titre individuel, après leurs agréments au cas par cas par l'IAAF ; le code « ANA » figure ainsi dans la liste des « code pays » utilisés au cours des compétitions.

Sciences et techniques 
 Plusieurs cyclones tropicaux sont dénommés .

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 L'ana est une langue africaine, utilisée par exemple au Togo.

Religion 
 Ana, également connue sous les noms d'Anna, Dana, Anu, Danu (ou encore Dôn au Pays de Galles), est la « Déesse-Mère » dans la mythologie celtique ; elle donne son nom aux Tuatha Dé Danann, les gens de la déesse Dana, dans la tradition irlandaise.
 Ana est un autre nom de la divinité igbo Ala.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Ana est une série télévisée brésilienne ;
  est un film portugais de António Reis et Margarida Cordeiro sorti en 1982 ;
 Ana est un film américain de Patricia Cardoso sorti en 2002 ;
  est un film américain de Charles McDougall sorti en 2020.

Jeux vidéo 
 Ana est le nom du  héros du jeu vidéo Overwatch.

Littérature 
 Un ana est un recueil de bons mots, de petites phrases involontairement humoristiques et d'anecdotes (cf. Scaligerana, Menagiana, Marquardtiana).

Musique

Santé publique 
 Ana est le nom donné par les pro-ana (personnes souffrantes  d'anorexie mentale) à la personnification de l'anorexie.

Anthroponyme 

 Ana est un prénom masculin de l'Égypte antique.
 Ana est un prénom féminin, l'équivalent du français Anne, dans différentes langues romanes (dont l'espagnol, le portugais et le roumain) et slaves (dont le croate et le slovène).

Toponyme 

 Ana, un village d'Allemagne ;
 Āna, une ville d'Irak ;
 Ana, une ville du Togo.

Voir aussi 
 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Prénom espagnol
Prénom serbe